Битва при Линкольне () — несколько сражений около английского города Линкольн:

 Битва при Линкольне (1141) (Первая битва при Линкольне) — одно из важнейших сражений гражданской войны в Англии 1135—1154 г. между сторонниками короля Стефана и королевы Матильды Шотландской, состоявшееся 2 февраля 1141 года.
 Битва при Линкольне (1217) (Вторая битва при Линкольне) — одно из важнейших сражений Первой баронской войны, которое произошло 20 мая 1217 года.